Мохаммад Рашид Мазахери (, 18 мая 1989) — иранский футболист, вратарь клуба «Зоб Ахан» и сборной Ирана.

Клубная карьера 
Мохаммад Рашид Мазахери — воспитанник иранского клуба «Фаджр Сепаси». Летом 2009 года он перешёл в ахвазский «Эстеглаль», а спустя год — в другой ахвазский клуб «Фулад». 11 мая 2012 года Мазахери дебютировал в иранской Про-лиге, выйдя в основном составе в домашнем матче против «Персеполиса». В конце 2013 года Мазахери перешёл в «Зоб Ахан», где смог стать основным голкипером клуба.

Карьера в сборной 
24 марта 2016 года Мохаммад Рашид Мазахери дебютировал в составе сборной Ирана в домашней товарищеской игре против команды Индии, выйдя в основном составе. Он был включён в состав сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Достижения 
 «Зоб Ахан»
 Обладатель Кубка Ирана (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Ирана (2): 2016

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 3 матча / 0 голов; teammelli.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на teammelli.com
 
 
 

Футболисты Ирана
Игроки ФК «Эстеглаль Ахваз»
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки сборной Ирана по футболу